Judo je na letních olympijských hrách od roku 1964, kromě roku 1968 až dosud.

Judo

Československá a česká stopa v judu na LOH

Externí odkazy 
 

 
Sporty na letních olympijských hrách